Голяков — фамилия.

Известные носители 
 Голяков, Владимир Юрьевич (также: Богумил Второй Голяк; 1968—2021) — деятель российского неоязычества.
 Голяков, Владислав Викторович (род. 1978) — российский футболист и тренер.
 Голяков, Иван Терентьевич (1888—1961) — Председатель Верховного суда СССР.
 Голяков, Михаил Николаевич (1910—1977) — Герой Советского Союза.
 Голяков, Николай Архипович (1926—1985) — советский футболист и тренер.

Псевдонимы 
 Голяков, Яков Абрамович (настоящая фамилия Гольдштейн; 1931—2004) — советский поэт-песенник, писатель, переводчик и сценарист, актёр, автор книг.

